Карау́л (запозичення з тюркських мов: пор. , , ) — термін, що має такі значення:
 Караул — розмовне слово зі значенням «варта, сторожа, чати»
 Караул — сторожовий загін, що висилався тюркськими воєначальниками для розвідки шляху до того, як підійде основне військо
 Караул — вигук, означає те саме, що «ґвалт», «пробі», «рятуйте»

Топонім 

 Караул — гора в Кримських горах

 Караул — присілок, Котельницький район, Кіровська область

Див. також 
 Замок Каравул
 Караул-Карші
 Караул-Кая
 Караул-Оба
 Караул-Тепе
 Новий Караул
 Руський Караул
 Удмуртський Караул

Примітки